Gizmo è il nome di due personaggi immaginari DC Comics.

Storia editoriale 

La versione Mikron O'Jeneus di Gizmo comparve per la prima volta in The New Teen Titans n. 3 (gennaio 1981) e fu creato da George Pérez e Marv Wolfman.

Biografia del personaggio

Mikron O'Jeneus 

Un nanetto calvo che svolazza in giro con un jet pack, Gizmo è un inventore geniale che può facilmente tramutare oggetti innocui come gli aspirapolveri in armi pericolose. Gizmo creò una corporazione che forniva tecnologia a numerose persone, inclusi i criminali. Credendo di incrementare la propria ricchezza, Gizmo si unì ai Fearsome Five tramite una pubblicità sull'Underworld Star, un giornale segreto criminale, inserito dallo psicopatico criminale Dottor Light.

Dopo diversi conflitti persi contro i Teen Titans (e contro Superman in Le Avventure di Superman n. 430), Gizmo rigò dritto per qualche tempo, e ottenne un lavoro ai Laboratori S.T.A.R., finché il suo ex collega Psimon, dopo essere stato apparentemente ucciso dai suoi compagni di squadra, si rifece vivo in cerca di vendetta, e rimpicciolì Gizmo ad una taglia microscopica. Anni più tardi, Gizmo trovò un modo per ritornare alle sue dimensioni originali, e riprese la sua vita da criminale, diventando partner del suo ex collega Mammoth.

In Outsiders dal n. 12 al n. 15 (luglio-ottobre 2004), il nemico di Capitan Marvel, il Dottor Sivana convocò Gizmo e gli altri, e li mise a lavorare per lui in uno schema per vendere a breve le azioni LexCorp facendo rubare i propri conti dal proprio edificio aziendale a Metropolis, e quindi facendo scendere le azioni uccidendo tutte le persone nell'edificio e distruggendo altre due proprietà della LexCorp. In una di queste due, una fabbrica di processori e microchips, una sussidiaria della LexCorp, la Kellacor, i Five si scontrarono con gli Outsiders. Dopo essere fuggiti, i criminalmente non sofisticati Five mandarono Sivana a prendere il controllo della struttura di missili nucleari della LexCorp vicino a Joshua Tree in California. Quando Sivana si rifiutò, Psimon disse che l'avrebbero presa comunque, e in risposta, Sivana uccise Gizmo con un colpo laser alla testa, e tagliò ogni relazione con gli altri quattro, avvertendoli che li avrebbe uccisi se si fossero incrociati di nuovo. Sivana utilizzò i soldi ottenuti dal furto alla LexCorp per comprare un'isola tropicale fuori dalle coste della Thailandia da utilizzare come covo, mentre i quattro membri rimasti dei Fearsome Five non riuscirono nel loro piano di appropriarsi della struttura di missili nucleari in Canada.

Se i membri restanti avrebbero preso o meno un nuovo membro, trovare il modo di resuscitare Gizmo (come accadde con la loro compagna di squadra Shimmer), o cambiare il loro nome in Fearsome Four (come suggerì sarcasticamente Sivana dopo aver ucciso Gizmo), non si seppe.

Gizmo comparve in versione non-morta, convocato da Fratello Sangue al fine di evitare che i Teen Titans risvegliassero Kid Eternity, in Teen Titans n. 31 (2006). In Birds of Prey n. 120 e n. 121 (2008), Gizmo fu rianimato dai geni della Macintech Research & Development, una compagnia tecnologica sita a Platinum Flats. Si liberò del loro amministratore delegato e si guadagnò una sedia nel Silicon Syndicate, un sinistro gruppo di criminali high-tech. Gizmo riacquisì la maggior parte delle sue funzioni cerebrali, ma gli manca un occhio ed è parzialmente decomposto.

O'Jeneus 

In DC Special: Cyborg n. 5, comparve un nuovo Gizmo, figlio di quello originale. Visivamente, è molto simile alla versione animata. Dopo essersi diplomato alla H.I.V.E. Academy, il mini adolescente seguì i passi di suo padre e divenne il secondo Gizmo, un super ladro high-tech. Si batté contro Cyborg, come membro della "Cyborg Revenge Squad" di Mr. Orr.

The New 52 

Nel settembre 2011, The New 52 riscrisse la continuità DC. In questa nuova linea temporale, comparve una versione di Gizmo come membro dei Fearsome Five. Il gruppo comparve con la Società Segreta, che si alleò con il Sindacato del crimine. Venne mandato con gli altri membri dei Fearsome Five, insieme a Dottor Psycho e Hector Hammond, in missione per sconfiggere Cyborg e i Metal Men.

Rinascita 

In Rinascita, Gizmo comparve come membro dei Fearsome Five.

Poteri e abilità 

Gizmo è un grado di creare artiglieria incredibile trasformando una macchina in un'altra. Nelle sue mani utilizzando una tecnologia all'avanguardia, una cosa ordinaria come un aspirapolvere può essere tramutato in un inarrestabile e mortale carro armato.

In altri media

Televisione 

In Teen Titans, Gizmo è un criminale della H.I.V.E. Academy. Fu doppiato da Lauren Tom nei primi episodi e da Tara Strong negli episodi "Andare su di giri" e "Titans insieme".
Gizmo compare in Teen Titans Go!, sempre doppiato da Lauren Tom.

Videogiochi 

Gizmo compare come boss nel videogioco del 2005-2006 Teen Titans.
Gizmo compare in DC Universe Online come parte del contenuto scaricabile "Sons of Trigon", doppiato da Michael Wollner.

Note

Voci correlate 

Fearsome Five

Personaggi creati da Marv Wolfman
Personaggi creati da George Pérez
Personaggi DC Comics
Criminali immaginari
Scienziati immaginari